El Torneig de Mallorca 2016, oficialment conegut com a Mallorca Open 2016 és una competició tennística disputada sobre gespa que pertany als International Tournaments de la WTA femenina. L'edició inaugural del torneig es va celebrar entre l'11 i el 19 de juny de 2016 al Tennis Club Santa Ponsa de Calvià, Illes Balears, Espanya.

La francesa Caroline Garcia va guanyar el segon títol de l'any.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2016
WTA Tour 2016